Opie ist der Familienname folgender Personen:

 Alan Opie (* 1945), britischer Opernsänger und Konzertsänger (Bariton)
 Amelia Opie (1769–1853), britische Schriftstellerin und Abolitionistin
 Catherine Opie (* 1961), US-amerikanische Künstlerin
 Chris Opie (* 1987), britischer Straßenradrennfahrer
 Eugene L. Opie (1873–1971), US-amerikanischer Pathologe und Mikrobiologe
 Iona Opie (1923–2017), britische Erzählforscherin
 John Opie (1761–1807), britischer Maler
 John Opie (Historiker) (1934–2018), US-amerikanischer Historiker
 Julian Opie (* 1958), englischer Künstler
 Lisa Opie (* 1963), englische Squashspielerin
 Peter Opie (1918–1982), britischer Erzählforscher

OPIE steht als ABKÜRZUNG für:
 Open Palmtop Integrated Environment

Opie steht für:
 auf der Tabula Peutingeriana die Schreibweisen des antiken Namens für das römische Limeskastell Oberdorf

Siehe auch:
 Opi